De Rally van Corsica 2002, formeel 46ème Rallye de France - Tour de Corse, was de 46e editie van de Rally van Corsica en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2002. Het was de 351e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica